Loma del Manantial kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Loma del Manantial, Tierra Blanca, ort, Veracruz, 
 Loma del Manantial, Cotaxtla, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar